Majdan je lahko:
 Majdan, Gornji Milanovac (Srbija)
 Majdan, Novi Kneževac (Srbija)
 Majdan, Zavidovići (Bosna in Hercegovina)
 Majdan, Fojnica (Bosna in Hercegovina)
 Majdan, Šekovići (Bosna in Hercegovina)
 Majdan, Mrkonjić Grad (Bosna in Hercegovina)
 Majdan, Dvor (Hrvaška)